El hijo desobediente puede hacer referencia a:

El hijo desobediente, un libro de Felipe Calderón Hinojosa
El hijo desobediente, una película de Humberto Gómez Landero.